MYA est un code, qui signifie :
 Myanmar (Birmanie), selon la liste des codes pays du CIO,
 Myanmar (Birmanie), selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Myanmar (Birmanie) a pour code alpha-3 MMR,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Myanmar (Birmanie) a pour code alpha-3 MMR

 mya est un code, qui signifie :
 birman (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues,

 Mya est également une chaine de télévision italienne fondée en 2008.

 mya est également :
 みゃ mya, la syllabe en hiragana
 ミャ mya, la syllabe en katakana

Autres 
 Mýa, de son vrai nom Mýa Marie Harrison est une chanteuse, actrice et danseuse américaine. 
 Mya, genre de mollusques bivalves
 Mya, million d'années
 Monica Mya Maung (1917-2008), préservatrice de l'histoire et de la culture birmane. 

Code